Torstensson ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Torstensson, schwedischer Fußballtrainer
 Åsa Torstensson (* 1958), schwedische Politikerin
 Conny Torstensson (* 1949), schwedischer Fußballspieler
 Lennart Torstensson (1603–1651), schwedischer Feldherr und Generalgouverneur
 Stig Torstensson (1934–2013), schwedischer Schauspieler

Siehe auch:

 Torstenson